Diaperoecia är ett släkte av mossdjur. Diaperoecia ingår i familjen Diaperoeciidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Diaperoecia